Memento mori – expressão latina

Música 
Memento Mori (banda) – supergrupo sueco de doom metal
Memento Mori (álbum de Flyleaf) – lançado em 2009
Memento Mori (álbum de Buck-Tick) – lançado em 2009
Memento Mori (álbum de Depeche Mode) – lançado em 2023

Desambiguação